Бранилац титуле, Радек Штјепанек, у финалу је изгубио од Ендија Родика.

Поени и новчана нарада

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Међународно првенство Бризбејна — мушкарци појединачно
Међународно првенство Бризбејна 2010.